Watto es un personaje de ficción perteneciente al universo de Star Wars. Aparece en el Episodio I - La amenaza fantasma como amo de Anakin Skywalker y su madre, Shmi en el planeta Tatooine; así como en el Episodio II: El Ataque de los Clones.
Se trata de un personaje creado por ordenador.

Personalidad 
Watto es un ser sagaz y egoísta dueño de una tienda de repuestos en Mos Espa, en el planeta de Tatooine. Se trata de un toydarian, una raza de seres alados de Toldaría, entre cuyas características se encuentran la de ser seres de voluntad firme, resistentes a los trucos mentales de los caballeros Jedi. En realidad, su negocio es de vendedor de chatarra, que gracias a su astucia ha sabido sacarle provecho y ganar dinero para su verdadera pasión: el juego. Watto no duda en emplear dados trucados para ganar alguna de sus apuestas o para jugar con ventaja a la hora de regatear, como hace cuando está en juego Anakin Skywalker y su madre en un regateo con Qui-Gon Jinn.

Tiene pasión también por las carreras de vainas que se celebran en Mos Espa, así como el revuelo que producen las mismas y verlas con sus amigos o conocidos.

Se puede afirmar que Watto es un mal perdedor. Tras perder la apuesta que hace que Anakin Skywalker sea libre, se enfurece al pensar las astronómicas sumas de dinero que podía haber ganado en caso de haber apostado por el pequeño en la carrera de Boonta Eve. Apostó por Sebulba.

El toydariano es aficionado también a fumar su shisha de aceite, que le provoca manchas en la piel.

Watto es un ser duro, pero justo. Es conocido por tratar a sus esclavos con más decencia que otros.

Su negocio 
Como se puede observar, Watto es un toydariano que necesita del negocio que regenta para dar cabida a su mayor afición: el juego y las apuestas. 
Su chatarrería tiene numerosa mercancía; desde piezas de recambio muy buscadas de droides en funcionamiento hasta basura que le costara mucho vender o poner en el mercado. En su negocio, tiene numerosos trabajadores, que van desde droides hasta esclavos, dedicados a la atención al cliente y a la reparación y mejora de piezas para su venta al público.

Personajes de Star Wars
Empresarios ficticios